Ysaline Bonaventure e Demi Schuurs erano le detentrici del titolo, ma la Bonaventure ha deciso di prendere parte al concomitante torneo di Charleston. Schuurs ha fatto con Oksana Kalašnikova, ma le due sono state sconfitte nei quarti di finale da Valentina Ivachnenko e Marina Mel'nikova.

In finale Eri Hozumi e Miyu Katō hanno sconfitto Ivakhnenko e Mel'nikova con il punteggio di 3-6, 7-5, [10-8].

Teste di serie 

  María Irigoyen /  Paula Kania (primo turno)
  Oksana Kalašnikova /  Demi Schuurs (quarti di finale)

 Vera Duševina /  María José Martínez Sánchez (primo turno)
 Jocelyn Rae /  Anna Smith (primo turno)

Wild card 

  Vera Lapko /  Aljaksandra Sasnovič (primo turno)

 Katarzyna Piter /  Kristýna Plíšková (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Katowice Open 2016
WTA Tour 2016